Monte Jôf, montagna delle Prealpi Carniche alta 1.224 m. Sorge nei pressi di Maniago, provincia di Pordenone, Friuli-Venezia Giulia.

Jôf Fuart, montagna delle Alpi Giulie alta 2.666 m. Sorge nei pressi di Tarvisio, provincia di Udine, Friuli-Venezia Giulia.

Jôf di Montasio, montagna delle Alpi Giulie alta 2.754 m. Sorge nei pressi di Chiusaforte, provincia di Udine, Friuli-Venezia Giulia.